Castner ist der Familienname folgender Personen:

 Adalbert Castner (1832–1907), deutscher Kunstgussunternehmer
 Daniela Castner (* 1948), deutsche Psychologin und Autorin
 Elvira Castner (1844–1923), deutsche Zahnärztin und Gartenbau-Lehrerin
Hamilton Castner (1858–1899), US-amerikanischer chemischer Industrieller
 Sigmund Hieronymus Castner (1835–1919), deutscher Jurist und Verwaltungsbeamter
 Thilo Castner (* 1953) deutscher Schriftsteller

im NRHP gelistete Objekte:

 Castner Range Archeological District, in El Paso, Texas, ID-Nr. 76002021
 Castner-Knott Building, in Nashville, Tennessee, ID-Nr. 99000957

Geographische Objekte:

 Castner-Gletscher, in Alaska

Siehe auch:
 Kastner (historische Berufsbezeichnung)
 Kastner (Familienname)